El término «Luparia» puede hacer mención a:
 Luparia, nombre común de la Aconitum vulparia, una planta herbácea perenne perteneciente a la familia de las Ranunculáceas.
 Luparia, nombre de la mujer que guareció a los varones apostólicos.